Eleonora Spezzano (* 2004) ist eine italienische Schriftstellerin.

Leben 
Eleonora Spezzano wurde im Jahre 2004 geboren und war bereits als Kind eine leidenschaftliche Leserin.

Mit ihrem 2020 erschienenen Debütbuch Hans Mayer e la bambina ebrea gewann sie zahlreiche Preise und Auszeichnungen der Literaturkritik. Im Jahr 2022 triumphierte sie bei der 9. Ausgabe des Literaturpreises „Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana – Poesia Narrativa“ der Stadt Sarzana, der von der Abgeordnetenkammer gesponsert wurde, und belegte den ersten Platz in der Sektion für „junge Federn“. In der Schweiz gewann sie mit der unveröffentlichten Erzählung Caramelle den Literaturpreis Schweiz.

Weblinks

Einzelnachweise 

Italiener
Geboren 2004
Frau